fue un economista japonés, especialista en el economía de Japón.

Después de graduarse de la Facultad de Economía de la Universidad de Tokio, trabajó como asistente, conferencista y profesor asistente en el Departamento de Educación de la misma universidad antes de convertirse en profesor en 1970. Después de retirarse en 1986, se convirtió en profesor emérito en su alma máter, y profesor de la Universidad de la Mujer de Ochanomizu y Universidad de Toyo Eiwa.

Entre 1977 y 1979 fue director de la División de Estudios Económicos de la ya desaparecida Agencia de Planificación Económica.

Murió de hepatitis el 26 de septiembre de 2013.

Escritos

Libros
  Lectures on Modern Japanese Economic History 1926-1994. LTCB International
  The Postwar Japanese Economy 
  Economic growth in prewar Japan
  A History of Showa Japan, 1926-1989 
  The Economic History of Japan: 1600-1990: Volume 3
  The Tarnished Phoenix
  Liberalization of Postwar Japanese Economy
  The Postwar Japanese Economy: Its Development and Structure, 1937-1994
  Japanese Economic Development from 1945 to the Present: Three Lectures
『現代の日本経済』（東京大学出版会、1965）
『戦後日本経済―成長と循環』（筑摩書房、1968）
『経済成長の定着』（東京大学出版会、1970）
『戦前期日本経済成長の分析』（岩波書店、1971）
『日本経済の進路』（東京大学出版会、1975）
『昭和恐慌と経済政策―ある大蔵大臣の悲劇』（日本経済新聞社［日経新書］、1978／講談社学術文庫、1994）
『日本経済―その成長と構造』（東京大学出版会、1979／第2版 1980／第3版 1993）
  Economic Growth in Prewar Japan  (1983, hardcover)（山川出版社）
『明治大正期の経済』（東京大学出版会、1985年）
『昭和経済史』（岩波書店、1986／岩波現代文庫、2007）
『単身者世帯の家計―その消費行動の分析』（日本統計協会、1991）
『昭和史（I・II）』（東洋経済新報社、1993。新装文庫判、2012）
『現代経済史』（岩波書店、1995）
『昭和を生きる 一エコノミストの回想』（東洋経済新報社、2000）

Coautor
  Takafusa Nakamura, Bernard R. G. Grace: Economic development of modern Japan
  James William Morley, Takafusa Nakamura, Janet Hunter: Interwar Japan
  Saburō Ōkita, Takafusa Nakamura: Postwar reconstruction of the Japanese economy
  Takafusa Nakamura, Edwin Whenmouth: A History of Shōwa Japan, 1926-1989
  Takafusa Nakamura, Kōnosuke Odaka: The Economic History of Japan, 1600-1990: Economic history of Japan, 1914-1955
（新家健精・美添泰人・豊田敬）『経済統計入門』（東京大学出版会、1983年／第2版、1992年）

Editor
『占領期日本の経済と政治』（東京大学出版会、1979）
『戦間期の日本経済分析』（山川出版社、1981）
『日本経済史（7）「計画化」と「民主化」』（岩波書店、1989）
『家計簿からみた近代日本生活史』（東京大学出版会、1993）
『日本の経済発展と在来産業』（山川出版社、1997）

Coeditor
（原朗）『現代史資料（43-44）国家総動員』（みすず書房、1970年-1974）
（伊藤隆 (歴史学者)|伊藤隆・原朗）『現代史を創る人びと（1-4）』（毎日新聞社、1971年-1972）
（伊藤隆）『近代日本研究入門』（東京大学出版会, 1977年／増補版、1983）
（林周二）『統計学のすすめ』（筑摩書房、1979）
（西川俊作）『現代労働市場分析』（総合労働研究所、1980）
（梅村又次）『松方財政と殖産興業政策』（国際連合大学、1983）
（林周二）『日本経済と経済統計』（東京大学出版会、1986）
（尾高煌之助）『日本経済史（6）二重構造』（岩波書店、1989）
（大森とく子）『資料・戦後日本の経済政策構想（1）日本経済再建の基本問題』（東京大学出版会、1990）
（宮崎正康）『資料・戦後日本の経済政策構想（2）傾斜生産方式と石炭小委員会』（東京大学出版会、1990）
（原朗）『資料・戦後日本の経済政策構想（3）経済復興計画』（東京大学出版会、1990）
（宮崎正康）『史料・太平洋戦争被害調査報告』（東京大学出版会、1995）
（宮崎正康）『過渡期としての1950年代』（東京大学出版会、1997）
（藤井信幸）『都市化と在来産業』（日本経済評論社、2002）
（宮崎正康）『岸信介政権と高度成長』（東洋経済新報社、2003）
（御厨貴）『聞き書宮澤喜一回顧録』（岩波書店、2005）

Traductor
 M・M・ポスタン『戦後ヨーロツパ経済史』（筑摩書房、1969）
 エドワード・R・タフティ『選挙と経済政策――経済の政治的コントロール』（有恒書院、1980）

Editor general
連合国最高司令官総司令部編『GHQ日本占領史（全55巻・別巻）』（日本図書センター、1997-2000） 
内閣統計局編『日本帝国統計年鑑（全59巻）』（東洋書林、1999-2002）

Premios
 (2004) Premio Academia del Japón para Una Historia de Showa Japón, 1926－1989
 (2003) Premio Osaragi-Jirō para 昭和史（I・II) ("Historia Showa, Vol. I y II")

Referencias

Enlaces externos
Takafusa Nakamura de PHP 
Obituario en Sankei Shimbun 

Economistas de Japón
Japoneses del siglo XX